Великосолонцовский сельский совет () — входит в состав
Новосанжарского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великие Солонцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великие Солонцы 
 с. Пологи-Низ

Примечания